Парижский суд ()

 Парижский суд (с 1250) — в дореволюционной Франции именовался «парламентом» и был высшим судебным органом страны.
  (с 1800) — преемник парижского парламента.

См. также 
 Дворец правосудия (Париж)
 Суд над Людовиком XVI (1792)
 Европейский суд